O nome Chamartín pode corresponder com os seguintes artigos:
 Município de Chamartín (Ávila, Espanha)
 Distrito de Chamartín (Madrid)
 Estação de Chamartín (de comboio)
 Chamartín (Metro de Madrid)

Desambiguações de topônimos